Petra (altgriechisch πέτρα pétra „Fels“) steht für:

 Petra (Vorname), weiblicher Vorname – zu Namensträgerinnen siehe dort
 Petra (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift
 Petra (Schwan), ein Trauerschwan aus Münster
 Petra (Band), US-amerikanische Rockband
 Kapelle Petra, deutsche Indie-Rock-Band
 Petra, Originaltitel der italienischen Fernsehserie Mord in Genua – Ein Fall für Petra Delicato
 Petra (Maskottchen), das Maskottchen der Sommer-Paralympics 1992
 Petra (Plastik), Frauenskulptur von Marcel Walldorf (2010)
 Petra-Electric, deutscher Hersteller von Elektrogeräten
 Polizeiruf 110: Petra, Kriminalfilm (1982)
 Petra, Codename der Version 16 von Linux Mint

Orte:
 Petra (Mallorca), Stadt auf der spanischen Insel Mallorca
 Petra (Lesbos), Gemeindebezirk auf der griechischen Insel Lesbos
 Petra (Ziros), Dorf in der griechischen Region Epirus
 eine Ortschaft in der griechischen Gemeinde Vonitsa-Anaktorio
 Petra (Mehedinți), ein Dorf in Rumänien
 Petra (Kentucky), Ort im Bracken County
 Petra (Zypern), Gemeinde auf Zypern

in der antiken Geographie:
 Petra (Jordanien), ehemalige Hauptstadt des Nabatäerreiches, heute Ruinenstätte
 Petra Oxiana, sogdische Festung (Curtius 7,11,1)
 Petra (Georgien), eine antike Stadt und Festung in Georgien, in der heutigen Munizipalität Kobuleti
 Stadt der Maeder in Thrakien, dann römische Stadt und Festung, heute Petritsch in Bulgarien
 Petra (Makedonien), Festung am Petra-Pass in Makedonien, heute eine Ortschaft in der griechischen Präfektur Pieria
 Petra (Elis), Ort bei Elis (Pausanias 6,24,5)
 Petra (Korinth), Ort bei Korinth
 Petra (Illyrien), illyrische Stadt, vermutlich an der Küste südlich von Durrës in Albanien
 Petra Pertusa, eine römische Wegstation bei dem Furlo-Pass, siehe Intercisa (Umbrien)
 Petra (Sizilien), Stadt in Sizilien, östlich des heutigen Corleone
 Petra (Hispanien), Ort in Hispanien, vielleicht das heutige Piedrahita in der Provinz Ávila in Spanien
 Nova Petra (Gaetulia), Ort in Gaetulia in Nordafrika
 Petra (Mauretanien), Ort in Mauretania, etwa 10 km nordöstlich vom heutigen Akbou in Algerien

Titularbistum oder -erzbistum der römisch-katholischen Kirche:
 Petra in Aegypto
 Titularbistum Petra in Lazica
 Titularerzbistum Petra in Palaestina
 Titularbistum Nova Petra

Petra ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Petra (* 1950), argentinischer Rugby-Union-Trainer
 Diego Petra (1664–1680), Bischof von Marsi
 Dionisio Petra (oder Porta) (1683–1698), Bischof von Capri
 Giulio De Petra (1841–1925), italienischer Klassischer Archäologe
 Ismail Petra (1949–2019), Sultan von Kelantan
 Jenny Petra (1934–2011), deutsche Schlagersängerin
 Rita Mažukėlytė-Petra (* 1985), litauische Fußballnationalspielerin
 Simon von Petra (Simon von der Leyen) (1491–1512), Abt des Klosters Laach
 Tengku Muhammad Faris Petra (* 1969), Sultan von Kelantan, siehe Muhammad V. (Kelantan)
 Vincenzo Petra (1733–1734), Kardinal
 Yahya Petra (1917–1979), Sultan von Kelantan, Oberster Herrscher Sultan (1960–1979) von Malaysia
 Yvon Petra (1916–1984), französischer Tennisspieler

PETRA steht als Abkürzung für:
 Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage, ein Teilchenbeschleunigerring, siehe PETRA (Teilchenbeschleuniger) und Deutsches Elektronen-Synchrotron #PETRA

Siehe auch:
 Petra Manor

Abkürzung